Parabellum (du latin para bellum, « prépare la guerre »), sûrement en référence à l'adage  .

Principalement, une arme 
 le Luger P08, dit Luger Parabellum, un pistolet allemand,
 le 9 mm Parabellum ou le 7,65 mm Parabellum, des calibres tirant leurs noms du pistolet ci-dessus.

Mais aussi, en référence à 
 Parabellum, un groupe de rock français.
 9mm Parabellum Bullet, groupe de rock japonais.
 Rainbow Six Siege: Operation Para bellum (2018)
 Parabellum, un album d'Yngwie Malmsteen.

Cinéma 
 John Wick 3: Parabellum, film américain de 2019